Pteria är ett släkte av musslor. Pteria ingår i familjen Pteriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Pteria

en:Pteria